Die Abkürzung ADFD bedeutet:
 Abu Dhabi Fund for Development, staatliche Organisation von Abu Dhabi bzw. den VAE für die bi-/multilaterale Entwicklungszusammenarbeit
 Achsendistanz-Frequenzdiagramm
 Akademie der Fechtkunst Deutschlands

ADFD